Трка на 3.000 метара са препрекама у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу  одржана је 22. и 24. августа на стадиону на Националном стадиону.

Титулу светског првака из Москве 2013. одбранио је Езекијел Кембој из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовала се 42 атлетичара из 24 земље.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
21. август 2015..

Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у трци на 3.000 метара са препрекама пре првенства (21. августа 2015), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2015.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

Резултати

Квалификације 
У финале пласирани су по 3 првопласираних из три квалификационе групе (КВ) и још 6 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 

,

Референце

Спољашње везе 
 Коплетни резултати СП 2015. сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Трка на 3.000 метара са препрекама на Светском првенству у атлетици на отвореном